Evropsko prvenstvo v atletiki 2014 je dvaindvajseto Evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 12. in 17. avgustom 2014 na stadionu Letzigrund v Zürichu, Švica. Na tekmovanju je sodelovalo 1.439 atletov iz petdesetih držav tekmovali v štiriindvajsetih atletskih disciplinah za moške in triindvajsetih za ženske.

Rezultati atletov

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Rezultati atletinj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Sodelujoče države 

 (2)
 (2)
 (3)
 (13)
 (2)
 (29)
 (35)
 (4)
 (22)
 (23)
 (7)
 (42)
 (14)
 (26)
 (36)
 (57)
 (3)
 (93)
 (3)
 (74)
 (26)
 (27)
 (5)
 (25)
 (10)
 (78)
 (26)
 (1)
 (35)
 (4)
 (2)
 (2)
 (3)
 (1}}
 (1)
 (43)
 (40)
 (62)
 (44)
 (20)
 (93)
 (2)
 (11)
 (25)
 (15)
 (74)
 (60)
 (53)
 (29)
 (70)

Medalje po državah

Zunanje povezave 

 

2014
Športne prireditve v Švici
2014 v športu
Šport v Zürichu